Takedown, en français Cybertr@que, est un film américain sorti en 2000.
 L.A. Takedown est un téléfilm policier diffusé pour la première fois en 1989.
 Burnout 3: Takedown est un jeu de course sorti en 2004, appartenant à la série Burnout.
 Takedown est un terme anglais désignant les techniques de projection et d'amenée au sol dans les sports de combat.
 Takedown est un terme anglais désignant un type de carabine rapidement démontable (crosse / canon).
 Take Down est un film réalisé par Kieth Merrill.